Подго́рная — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Ногинского сельского поселения (до 2015 года — в составе Житьёвского сельского поселения).

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 11,5 км, до центра муниципального образования Житьёва — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Горушка, Вакраково, Жар.

Население 
По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Подгорная в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района